Rubiácea kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rubiácea (ort), São Paulo, 
 Rubiácea (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar